Шестеровка (), село,
Червоноармейский Первый сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321688710. Население по переписи 2019 года составляет 16 (7/9 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Шестеровка находится в балке Земляной Яр, по которой протекает безымянная река, которая через 2 км впадает в реку Польная, на реке большая запруда (~15 га), ниже по течению примыкает село Лосевка.

История 
 1670 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района